Příjmení Handl nese více různých osobností:

 Jaroslav Handl (* 1941) – český projektant a bývalý fotbalový útočník
 Marcela Handlová (* 1974) – česká házenkářka
 Vladimír Handl (* 1957) – odborník na mezinárodní vztahy se zaměřením na česko-německé vztahy a zahraniční politiku Německa

podobné
 Handel, Händel

Externí odkazy